Is It Alwayss Right to Be Right?
«Всегда ли правильно быть правым?» () — американский мультфильм 1970 года о гражданских правах, снятый Ли Мишкином в сотрудничестве со Stephen Bosustow Productions

Сюжет 
Мультфильм рассказывает о конфронтации мнений по особым социальным вопросам, актуальных как для американского общества, так и для всех жителей планеты.

В ролях 
 Орсон Уэллс - от автора.

Ссылки 

Фильмы США 1970 года
Мультфильмы США 1970-х годов
Мультфильмы 1970 года
Мультфильмы по алфавиту
Короткометражные мультфильмы США
Фильмы-притчи